Consortium (organisatievorm), een vereniging van tijdelijke aard
Consortium (band), een Britse popgroep uit de jaren 60
Consortium (vennootschappen), een vorm van verbonden vennootschappen in België

Zie ook 
 Consortium familiare (Romeins recht)
 Consortium pseudo-familiare (Romeins recht)